Маклакова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Маклакова, Валентина Акиндиновна (1920—2008) — советский педагог, Герой Социалистического Труда. 
 Маклакова, Лидия Филипповна (известна под фамилией Нелидова, урождённая Королёва; 1851—1936) — русская писательница. 
 Маклакова, Ольга Дмитриевна (в замужестве Зверева; 1918—2008) — советский педиатр.
 Маклакова, Элеонора Петровна (род. 1939) — советский и российский художник.
 См. также 
 Маклаково